Pepe Palau puede referirse a:
 Pepe Palau, presentador español de radio y televisión.
 Pepe Palau, futbolista español.